

Населені пункти та їхні частини
 Шафранкі — село в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Шафранкі — село в гміні Тикоцин Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Шафранкі — село в гміні Філіпув Сувальського повіту Підляського воєводства
 Шафранкі — село в гміні Ґоньондз Монецького повіту Підляського воєводства
 Шафранкі — осада в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки